Майкл (Майк) Флэ́неган (; р. 9 ноября 1952, Илфорд, Эссекс) — английский футболист и футбольный тренер. Последним местом работы была должность помощника тренера «Маргейта», этот пост он покинул в июле 2007 года. Самый ценный игрок NASL (1978).

Карьера 
Флэнеган дебютировал в составе «Чарльтон Атлетик» в 1971/72 сезоне и сформировал партнёрские отношения с Дереком Хейлзом, хотя эта пара однажды была удалена с поля на матче кубка Англии из-за драки друг с другом.

Летом 1978 года Фланаган уехал за океан и подписал контракт с «Нью-Инглэнд Ти Мен» из NASL, а затем забил 30 голов в 28 матчах лиги. Он также в 1978 году стал самым ценным игроком лиги.

Летом 1979 года он присоединился к «Кристал Пэлас» за £ 650000, где он сыграл 56 матчей забил 8 голов. В декабре 1980 года он присоединился к «Куинз Парк Рейнджерс». Он сыграл три матча за Англию B, забив один гол. В то время как в составе КПР он сыграл в 1982 году в финале кубка Англии.

В 1990-х годах после того, как Фланаган ушёл в отставку, он тренировал «Джиллингем». Будучи ассистентом тренера «Маргейта», он помогал играющему тренеру, Робину Тротту, который до этого играл под его руководством в «Джиллингеме». Он также тренировал ирландский клуб «Уотерфорд Юнайтед».

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Ти Мен»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Кембридж Юнайтед»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Джиллингем»
Тренеры ФК «Уотерфорд»